Змагання з семиборства у жінок на Літніх Олімпійських іграх 2012 проходили на Олімпійському стадіоні у Лондоні 3-4 серпня.

У змаганнях перемогла британка Джессіка Енніс. Чемпіонка минулої Олімпіади Наталя Добринська знялася зі змагань після першого дня. Друге місце посіла німкеня Ліллі Шварцкопф після скандалу. Спочатку її дискваліфікували в бігу на 800 метрів за передчасний перехід доріжки, але після протесту німецької делегації її результат відновили. Як наслідок росіянка Тетяна Чернова змістилася на третю сходинку п'єдесталу, а українка Людмила Йосипенко залишилася без медалі.

Розклад

Рекорди

Результати

Фінал

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Жінки
Жінки